Ефимцев — фамилия:
 Ефимцев, Григорий Владимирович (1909—1976) — Герой Социалистического Труда.
 Ефимцев, Николай Михайлович (1915—1943) — Герой Советского Союза.